Eohypsibiidae är en familj av djur. Eohypsibiidae ingår i ordningen Parachela, klassen Eutardigrada, fylumet trögkrypare och riket djur. I familjen Eohypsibiidae finns 8 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Eohypsibiidae